Гран-прі Швеції 1977 року — восьмий етап чемпіонату світу 1977 року з автоперегонів у класі Формула-1, що відбувся 19 червня на трасі Андерсторп. Перша перемога команди Ліж'є.

Перегони

Кола лідирування 
1—68 — Маріо Андретті
69—72 — Жак Лаффіт

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 
 Гран-прі Швеції-1977  
 Гран-прі Швеції-1977 на офіційному сайті Ф1  

            
Гран-прі Швеції
Червень 1977